Bobovište – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Bobovište – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac